Tange peut faire référence à :

Gens:

 Arthur Tange (1914–2001), haut fonctionnaire australien
 Jun Watanabe Tange ou Watanabe Jun (né en 1954), architecte japonais, ancien professeur à l'université de Chubu
 Kenzo Tange (1913–2005), architecte japonais, lauréat du prix Pritzker d'architecture 1987
 Klaus Tange (né en 1962), acteur danois de théâtre, de cinéma et de télévision
 Sakura Tange (née en 1973), idole japonaise, doubleuse et chanteuse
 Tange Sazen, épéiste fictif de la littérature et du cinéma japonais

Géographie:

 Tange Bolaghi ou Tangeh Bolaghi, vallée d'importance archéologique en Iran avec 130 anciennes colonies
 Tange Promontory, péninsule couverte de glace juste à l'ouest de Casey Bay sur la côte d'Enderby Land

Autre:

 Tange International Co., fabricant de tubes de cadre de vélo

Voir aussi 

 Dange (homonymie)
 Tang (homonymie)
 Tanga (homonymie)
 Tangi (homonymie)
 Enchevêtrement (homonymie)
 Tango (homonymie)
 Tonge (homonymie)